La La Land steht für:

 La La Land, Spitzname von Los Angeles, Kalifornien
 einen englischen Slangbegriff für Realitätsverlust
 La La Land (DJ-Duo), britisches DJ-Duo
 La La Land (Fernsehserie, 2010), US-amerikanische Fernsehserie 
 La La Land (Fernsehserie, 2012), US-amerikanische Fernsehserie 
 La La Land (Film), US-amerikanischer Film von Damien Chazelle (2016)
 La-La Land Records, US-amerikanisches Musiklabel
 einen Titel des House-Produzenten Green Velvet

Siehe auch:

 Malice in Lalaland